Грант Алан Шоу (; род. 27 февраля 1962) — американский актёр, получивший широкую известность благодаря роли Джейка Хэнсона в мыльной опере «Мелроуз-Плейс», где снимался с 1992 по 1997 год.

Жизнь и карьера 

Шоу родился в Детройте, штат Мичиган, детство провёл в Милпитас, штат Калифорния. Окончил Калифорнийский университет, состоял в братстве «Alpha Tau Omega».

Начальный этап 

Начал сниматься, учась в колледже — первой крупной ролью стало участие в мыльной опере «Надежда Райан», в которой он играл Рика Хайда с 1984 по 1987 год. Во время последнего года обучения в колледже, Шоу получил премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся игра молодого актёра в дневной мыльной опере». Кроме того, работая над шоу, Грант встречался со своей коллегой по сериалу, актрисой Ясмин Блит. Перестав получать удовольствие от съёмок в сериале, Шоу переехал в Лондон, чтобы поработать над своими актёрскими навыками. Вернувшись в США в конце 1980-х годов, он получил множество предложений на телевидении и в кино.

Прорыв 

Телевизионные проекты Шоу привлекли внимание продюсера Аарона Спеллинга, который отдал Гранту роль плохого парня Джейка Хэнсона в своём новом проекте «Мелроуз-Плейс», спин-оффе другого успешного сериала «Беверли-Хиллз, 90210», где персонаж участвовал в сюжетной линии с Келли Тейлор, которая продолжилась в пилоте нового шоу. Сериал стал успешным, а Хэнсон вскоре появился на обложках журналов «TV Guide» и «People». Шоу сделало Гранта одним из самых популярных и узнаваемых актёров середины 1990-х годов. Грант также сыграл Джейка в пилотном эпизоде спин-оффа «Мелроуз-Плейс», сериале «Агентство моделей». Грант Шоу — единственный актёр, появившийся во всех трёх первых шоу франшизы. В период популярности сериала, Грант принял участие в шоу «Saturday Night Live», где в качестве ведущей выступала Лора Лейтон.

В 1997 году Шоу, Лора Лейтон (в то время подружка актёра), Даг Сэвант, Кортни Торн-Смит и Марсия Кросс покинули сериал, что привело к значительным изменениям и падениям рейтинга.

Современный период 

С тех пор Шоу появился в большом количестве телевизионных фильмов и сериалов, включая «Блаженные заверения» с Сисели Тайсон, «Между любовью и честью» с Робертом Лоджа и «Внутренняя безопасность» с Томом Скерриттом. В 2005 году Шоу сыграл одну из главных ролей в мистической драме «Пойнт-Плезант» канала «Fox Network» — сериал быстро закрыли. Его гостевые роли включают такие шоу, как «Клиент всегда мёртв» канала HBO (2002); «Прекрасные люди» (2006) с участием бывшей коллеги по «Мелроуз-Плейс», Дафной Зунигой на канале ABC и «Грязь» (2007) на канале FX.

В 2008 году сыграл одну из главных ролей в драматическом сериале «Город свингеров» канала CBS — Шоу воплотил образа пилота Тома Декера. С 2008 по 2009 год снимался в сериале «Частная практика». Появился в первом в своей карьере ситкоме «Преднамеренная случайность» с Дженной Эльфман в главной роли. С 2010 по 2011 год снимался в сериале «Большая любовь» канала HBO в роли гуру Майкла Сайнте. В 2012 году появился в фильме ужасов «Шкатулка проклятия» с Джеффри Дином Морганом в главной роли.

Кроме того, Шоу принял участие в ряде театральных постановок — «В порту», «Стеклянный зверинец», «Интеллект» и др.

11 октября 2017 года на канале The CW вышел сериал-ремейк известной в 80тых годах «Династии» в котором Шоу играет главную роль Блейка Кэррингтона, миллиардера и главы энергетической корпорации Кэррингтон Атлантик.

Личная жизнь 

В 2004 году Шоу женился на модели и актрисе Поллианне МакИнтош — пара познакомилась на съёмках рекламы «Lane Bryant» в 2003 году. Пара развелась в 2011 году. В июле 2012 года актёр обручился с актрисой Кэтрин Ланаса — они поженились 18 августа 2012 года.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США